I Campionati Europei 1994 furono la 41ª edizione dei campionati europei di hockey su pista; la manifestazione venne disputata in Portogallo a Funchal dal 27 novembre al 4 dicembre 1994.
La competizione fu organizzata dalla Comité Européen de Rink-Hockey.
Il torneo fu vinto dalla nazionale portoghese per la 18ª volta nella sua storia.

Città ospitanti e impianti sportivi

Nazionali partecipanti

Prima fase

Girone A

Risultati

Classifica

Girone B

Risultati

Classifica

Fase finale

Tabellone principale

Risultati

Semifinali 1º - 4º posto

Finale 12º - 13º posto

Finale 11º - 12º posto

Finale 9º - 10º posto

Finale 7º - 8º posto

Finale 5º - 6º posto

Finale 3º - 4º posto

Finale 1º - 2º posto

Classifica finale

Campioni

Collegamenti esterni 
 
 
 

1994
Competizioni sportive a Funchal
Hockey su pista nel 1994
Hockey su pista a Funchal